Happy Town (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie
Happy Town (album), een muziekalbum van Jill Sobule
Happy Town (musical), een broadwaymusical uit 1951